Voici la liste des planètes mineures numérotées de 119001 à 120000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 119001 à 120000

119001-119100

119101-119200

119201-119300

119301-119400

119401-119500

119501-119600

119601-119700

119701-119800

119801-119900

119901-120000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000